Tycho – imię męskie
 Tycho – krater księżycowy
 Tycho – właśc. Scott Hansen, amerykański muzyk

Zobacz też